Artykuł ten dokumentuje sytuację w poszczególnych krajach świata dotkniętych koronawirusem odpowiedzialnym za trwającą pandemię COVID-19, której pierwszy przypadek miał miejsce w Wuhan w Hubei w Chinach. Do 7 listopada 2021 odnotowano  przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w 192 państwach i terytoriach, w tym  zgonów oraz  podanych dawek szczepionki.

Ameryka Południowa i Ameryka Północna

Przypisy 

Pandemia COVID-19 według państw